Beike ist der Familienname folgender Personen:

 Lars-Peter Beike (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Manfred Beike, deutscher Marine- und Militärhistoriker